De kampioentjes maken het bont is het 90ste album van stripreeks F.C. De Kampioenen, getekend door Hec Leemans en Tom Bouden op een scenario van Hec Leemans. De strip is uitgegeven op 7 juni 2016 door Standaard Uitgeverij.

Het verhaal 
Paulien besluit om oude filmpjes te gaan kijken op de zolder van het café, tot grote onrust van Marc die wanhopig zoekt naar haar. In die filmpjes is te zien hoe de prille liefde tussen Xavier en Carmen wordt bedreigd. Carmen stelt hoge eisen, maar Xavier kan niet achterhalen wat die dan wel zijn. Ondertussen begint Carmen te pappen tegen Leo, de keeper van De Schellekens. Dat laat toe dat Xavier op het punt staat om wanhopig te worden, maar gelukkig zijn er nog Boma en Van de Sijpe die hem raad geven...

Hoofdpersonages 

 Balthasar Boma
 Fernand Costermans
 Bieke Crucke
 Pascale De Backer
 Maurice De Praetere
 Pol De Tremmerie
 Doortje Van Hoeck
 Marc Vertongen
 Paulien Vertongen
 Carmen Waterslaeghers
 Xavier Waterslaeghers
 Nero

Gastpersonages 

 Paulien (van de Pussycat)
 Kolonel Van de Sijpe
 Leo

Stripverhaal van F.C. De Kampioenen